Список аэропортов штата Коннектикут Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Нью-Хейвен
| HVN
| HVN
| KHVN
| Tweed-New Haven Airport
| P-N
| align=right | 37 589 

|- valign=top
| Уинсор-Локс
| BDL
| BDL
| KBDL
| Международный аэропорт Брэдли
| P-M
| align=right | 3 231 853 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Данбери
| DXR
| DXR
| KDXR
| Danbury Municipal Airport
| RL
| align=right | 15 

|- valign=top
| Хартфорд
| HFD
| HFD
| KHFD
| Hartford-Brainard Airport
| RL
| align=right | 58 

|- valign=top
| Плейнвилл
| 4B8
|
|
| Robertson Field
| RL
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Бриджпорт
| BDR
| BDR
| KBDR
| Igor I. Sikorsky Memorial Airport
| GA
| align=right | 695 

|- valign=top
| Честер
| SNC 
| 
| KSNC
| Chester Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Даниелсон
| 5B3
|
|
| Danielson Airport
| GA
|

|- valign=top
| Гротон / Нью-Лондон
| GON
| GON
| KGON
| Groton-New London Airport
| GA
| align=right | 47 

|- valign=top
| Мериден
| MMK
| 
| KMMK
| Meriden-Markham Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Оксфорд
| OXC
| OXC
| KOXC
| Waterbury-Oxford Airport
| GA
| align=right | 116 

|- valign=top
| Симсбери
| 4B9
|
|
| Simsbury Airport (Simsbury Tri-Town Airport)
| GA
|

|- valign=top
| Уиллимантик
| IJD
| 
| KIJD
| Windham Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Ист-Хаддам
| 42B
|
|
| Goodspeed Airport
|
|

|- valign=top
| Эллингтон
| 7B9
|
|
| Ellington Airport
|
|

|- valign=top
| Марлборо
| 9B8
|
|
| Salmon River Airfield
|
|

|- valign=top
| Нью-Милфорд
| 11N
|
|
| Candlelight Farms Airport
|
|

|- valign=top
| Патнам
| C44
|
|
| Toutant Airport
|
|

|- valign=top
| Уэрхаус-Пойнт
| 7B6
|
|
| Skylark Airpark
|
|

|- valign=top
| Уотербери
| N41
|
|
| Waterbury Airport (Waterbury-Plymouth Airport)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Колчестер
| CT08
|
|
| Gardner Lake Airport
|
|

|- valign=top
| Fairfield
| CT41
|
|
| General Electric Heliport
|
| 

|- valign=top
| Фармингтон
| CT71
|
|
| Otis Helistop (Otis, a division of UTC)
|
| 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Ансония
|
|
|
| Ansonia Airport (closed)
|
|

|- valign=top
| Берлингтон / Харуингтон
| 22B
|
|
| Mountain Meadow Airstrip (closed 2004)
| 
|

|- valign=top
| Griswold
|
|
|
| Lakeside Airport (closed 1993)
|
|

|- valign=top
| Мадисон
| N04
|
|
| Griswold Airport (closed 2007)
| 
|

|- valign=top
| Уотерфорд
|
|
|
| New London-Waterford Airport (closed 1988)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год. Аэропорты категории primary разделяются на четыре типа:
 P-L: (большой хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий не менее 1 % общего пассажиропотока США
 P-M: (средний хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0.25 % до 1 % общего пассажиропотока США.
 P-S: (мелкий хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0.05 % до 0.25 % общего пассажиропотока США.
 P-N: (не относится к хабам, ) — аэропорт, обеспечивающий менее 0.05 % общего пассажиропотока США, но имеет пассажиропоток свыше 10 000 человек.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 См. также 
 List of Connecticut World War II Army Airfields
 Wikipedia:WikiProject Aviation/Airline destination lists: North America #Connecticut

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2007 (preliminary), as published July 17, 2008.

State:
 Connecticut Department of Transportation (ConnDOT), Bureau of Aviation & Ports: Connecticut Airports
 Connecticut Statewide Airport System Plan: Inventory of Airports, June 2006

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Connecticut - FAA, IATA and ICAO airport codes.
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Connecticut

 Ссылки 
 Lists of airports in Connecticut:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Коннектикут
Аэропорты